Ум Джи Ин (;  , Інчхон) — південнокорейська борчиня вільного стилю, дворазова бронзова призерка чемпіонатів Азії, учасниця Олімпійських ігор.

Життєпис 
 
Боротьбою почала займатися з 2002 року.
 
Виступає за борцівський клуб Чеджу. Тренер — Лі Чан Кун.

Спортивні результати на міжнародних змаганнях

Виступи на Олімпіадах

Виступи на Чемпіонатах світу

Виступи на Чемпіонатах Азії

Виступи на Азійських іграх

Виступи на інших змаганнях

Виступи на змаганнях молодших вікових груп

Джерела

Посилання 
 
  
 

 
Уродженці Інчхона
Південнокорейські борчині вільного стилю
Борчині вільного стилю на літніх Олімпійських іграх 2012